Der PTT Cup Istanbul 2013 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Juli 2013 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 6. Juli und 7. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 16 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Filip Veger
 David Rice
 Michail Ledowskich
 Alexander Kudrjawzew

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Michail Birjukow

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 153 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Istanbul